Mýtiny steht für folgende geografische Objekte in Tschechien:

 Mýtiny (Harrachov), Ortsteil der Stadt Harrachov, Okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
 Mýtiny (Nové Hrady), Wüstung auf dem Gebiet der Stadt Nové Hrady, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj